Rumunjska:
 Domnești (Argeș, Rumunjska), u županiji Argeș
 Domnești (Ilfov, Rumunjska), u županiji Ilfov